Водяний провулок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Водяний провулок — провулок у місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.
 Водяний провулок — провулок у місті Кропивницький.
 2-й Водяний провулок — провулок у місті Одеса.

 Водяний провулок — зниклий провулок у місті Київ, існував у місцевості Пріорка.

Провулки